«Devil» () — песня записанная южнокорейской гёрл-группы CLC. Был выпущен 6 сентября 2019 года лейблом Cube Entertainment в качестве цифрового сингла. Это третье возвращение в 2019 году.

Предпосылки 
«Devil» - это третье возвращение CLC в этом году после «No» в январе и «Me» в мае. CLC, которые были субъективными и внушительными с момента выпуска «Black Dress», в начале прошлого года, выпустили прямое предупреждение с харизмой. Это современная ретро-чувствительность, содержащая последнее предупреждение, которое больше не будет терпеть грубости. Еын приняла участие и завершила песню. В частности, мощная хореография была поставлена Star System.

Релиз и промоушен 
28 августа стало известно, что CLC вернется 6 сентября со своим вторым цифровым синглом в этом году, «Devil». Спойлер был выпущен с 30 августа по 1 сентября. Концептуальные изображения были выпущены 2 и 3 сентября  и музыкальные видео-тизеры были выпущены на следующий день.

Песня была выпущена через несколько музыкальных порталов, в том числе MelOn, iTunes и Spotify.

Трек-лист

Музыкальное видео 
Музыкальное видео было выпущено вместе с синглом 6 сентября. В этом музыкальном видео участницы пытаются убить друг друга, используя жуткий реквизит с прямым предупреждением, данной лирикой. Он также добавляет элементы в атмосферу с красочными костюмами, которые демонстрируют индивидуальность каждого человека.

Победы

Примечания